Tomasz Pochwała (ur. 7 maja 1983 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski i kombinator norweski. Reprezentant klubu TS Wisła Zakopane. Po sezonie 2012/13 zakończył sportową karierę. Decyzją PZN w sezonie 2013/14 został trenerem Polskiej Kadry Juniorskiej w Kombinacji norweskiej. 29 kwietnia 2019 Zarząd PZN zatwierdził go na stanowisku trenera Kadry Narodowej A w kombinacji norweskiej.30 marca 2020 został zwolniony ze  stanowiska trenera Kadry Narodowej A w kombinacji norweskiej przez zarząd PZN. Od 2021 roku jest trenerem w Eve-nement Zakopane.

Reprezentant Polski, olimpijczyk z 2002 roku oraz trzykrotny uczestnik mistrzostw świata. Indywidualnie szósty w mistrzostwach świata juniorów w Karpaczu (2001) w skokach narciarskich. Zimowy wicemistrz Polski z 2002 roku na Wielkiej Krokwi. W sezonie 2008/2009 z powodzeniem rozpoczął starty w kombinacji norweskiej. 23 stycznia 2010 roku w Schonach zdobył historyczne punkty w Pucharze Świata zajmując 24. miejsce. Jest on jednym Polakiem, któremu udała się ta sztuka na przestrzeni ostatnich 16 lat. 30 stycznia 2011 roku zdobył srebro na Zimowej Uniwersjadzie w Erzurum w kombinacji norweskiej w biegu masowym. Dwa dni później wywalczył srebro w konkurencji drużynowej (wraz z Mateuszem Wantulokiem i Andrzejem Zaryckim).

Życie prywatne 
Tomasz Pochwała urodził się 7 maja 1983 r. w Zakopanem jako syn trenera kombinacji norweskiej Lecha Pochwały, a wnuk specjalisty kombinacji norweskiej, utytułowanego Franciszka Gąsienicy Gronia. Ma młodszą siostrę Joannę (ur. 1985). Jego kuzynem jest kajakarz Marcin Pochwała.

Tomasz Pochwała zaczął skakać w wieku 11 lat. Niedługo potem, za namową dziadka oraz ojca wstąpił do klubu TS Wisła Zakopane. Ukończył Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. W 2001 roku zadebiutował w Pucharze Świata, podczas zawodów Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Pierwsze punkty w PŚ zdobył w Kuopio, na początku sezonu 2001/2002. W 2002 roku został wicemistrzem Polski na dużej skoczni oraz dostał powołanie do kadry na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. Podczas Igrzysk na skoczni K 90 był 40., a na K 120 zajął 43. lokatę. Również w tym samym roku w Planicy miał groźny upadek, który wykluczył go ze startów przez dłuższy czas. W 2003 zaczął reprezentować AZS-AWF Katowice, w związku ze studiami na katowickiej AWF. Od sezonu 2008/2009 zaczął występować w kombinacji norweskiej. Jego najlepszy występ w PŚ to 24. miejsce w Schonach.

W serii próbnej przed Mistrzostwami Świata w lotach narciarskich w Harrachovie w 2002 roku zajął 7. miejsce po skoku na odległość 195 metrów, który jest jego rekordem życiowym.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: 57.
 sezon 2010/2011: 51.
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: 60.
 sezon 2009/2010: 28.
 sezon 2010/2011: 38.
 sezon 2011/2012: 78.
 sezon 2012/2013: 95.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009: 41.
 2010: 47.
 2011: 40.
 2012: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych Mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich Mistrzostw Polski

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Igrzyska Olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Pochwały na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Pochwały na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty T. Pochwały na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa Świata Juniorów

Starty T. Pochwały na Mistrzostwa Świata Juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty T. Pochwały na Uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w 10 w zawodach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar FIS

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w 10 w zawodach Pucharu FIS

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu FIS

Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Miejsca na podium w Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Tomasz Pochwała, SkokiNarciarskie.pl,  (ostatni dostęp 2 grudnia 2008).
 
 Profil zawodnika na stronie FIS (Kombinacja norweska)

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1983
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011